Die westdeutsche Fußballmeisterschaft 1909/10 war der achte vom Westdeutschen Spiel-Verband organisierte Wettbewerb. Sieger wurde der Duisburger SpV. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreichten die Duisburger das Viertelfinale.

Aus den leistungsstärksten Bezirken I bis III wurde eine aus zehn Mannschaften bestehende Verbandsliga, im Volksmund besser bekannt als Zehnerliga, eingerichtet. Daneben wurde in sieben Bezirken weiterhin ein Bezirksmeister ermittelt (die Bezirke II und III spielten einen gemeinsamen Meister aus). Die Bezirksmeister und der Meister der Verbandsliga ermittelten im K.-o.-System den westdeutschen Meister.

Verbandsliga

Qualifikation 
Die Sieger der beiden ersten Spiele waren direkt qualifiziert, die beiden Verlierer spielten den letzten Teilnehmer aus.

!Austragungsort
|Düsseldorf
|Duisburg
|Cöln
|}

Zehnerliga 

Sieben Vereine wurden gesetzt, dazu kommen die drei Sieger der Qualifikation. Der Duisburger SpV wurde ungeschlagen Meister. Der Düsseldorfer SV stieg in die A-Klasse Berg ab und wurde durch den Dürener FC ersetzt.

Bezirksmeisterschaften

Bezirk I Rheinischer Südkreis

Bezirk II/III Rheinischer Nordkreis/Ruhr

Bezirk IV Mark

Bezirk V Berg

Bezirk VI Hessen

Bezirk VII Ravensberg/Lippe

Bezirk VIII Oberhessen

Endrunde

Viertelfinale 
!Austragungsort
|Bielefeld
|Marburg
|Düren
|Solingen
|}

Halbfinale 
!Austragungsort
|Elberfeld
|Dortmund
|}

Finale 
!Austragungsort
|Düsseldorf
|}

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1909/10
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft 1909/10
 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1909/10

Literatur 
 
 
 Udo Luy: Fußball in Westdeutschland 1908/09–1910/11, Kleinrinderfeld 2021.

1909
Fußballsaison 1909/10